Mystic može označavati:

Rijeka
 Mystic, rijeka u Massachusettsu
Indijanska sela
 Mystic, selo Massachuset Indijanaca
 Mystic, selo Pequot Indijanaca